Калберт Натаниэль Чини (; родился 17 июля 1971 года, Эвансвилл, штат Индиана) — бывший американский профессиональный баскетболист и тренер, работающий помощником тренера в команде «Индиана Пэйсерс» Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В 1989-93 годах он выступал за команду «Индиана Хузерс» под руководством тренера Боба Найта. Чини трижды входил в мужскую баскетбольную всеамериканской сборной NCAA  и остается лучшим бомбардиром «Большой десятки» с 2 613 очками за карьеру.

Карьера игрока 
Играл на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда. Учился в Индианском университете в Блумингтоне, в 1993 году был выбран на драфте НБА под 6-м номером командой «Вашингтон Буллетс». Позже выступал за команды «Вашингтон Уизардс», «Бостон Селтикс», «Денвер Наггетс», «Юта Джаз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Всего в НБА провёл 13 сезонов. В 1993 году Чини стал лауреатом Приза Нейсмита, Приза имени Оскара Робертсона, Приза имени Адольфа Раппа и Приза имени Джона Вудена, а также признавался баскетболистом года среди студентов по версии UPI, Sporting News, Associated Press и NABC. В том же году включался в 1-ую всеамериканскую сборную NCAA, а также признавался баскетболистом года среди студентов конференции Big Ten. Всего за карьеру в НБА сыграл 825 игр, в которых набрал 7826 очков (в среднем 9,5 за игру), сделал 2610 подборов, 1398 передач, 659 перехватов и 198 блок-шотов.

В 1990 году Чини стал в составе сборной США победителем чемпионата Америки по баскетболу среди юношей до 18 лет в Монтевидео. В 1991 году стал в составе сборной США чемпионом летней Универсиады в Шеффилде.

Тренерская карьера 
После завершения профессиональной карьеры игрока Чини работал ассистентом главного тренера в родном клубе «Голден Стэйт Уорриорз» (2009—2011). 21 августа 2013 года устроился на должность помощника Джима Креуса в студенческую команду «Сент-Луис Билликенс», выступающую в NCAA. В 2016 году Чини покинул команду «Сент-Луис Билликенс», когда Креус покинул пост главного тренера.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Индиана Хузерс» (баскетбол)
Игроки «Вашингтон Буллетс»
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Голден Стэйт Уорриорз»
Родившиеся в Эвансвилле